El SK Dinamo Batumi és un club de futbol de Geòrgia, de la ciutat de Batumi. Disputa els seus partits a Kobuleti.

Va ser fundat el 1923. Evolució del nom:
 1923: Futbol'nyj Klub Dinamo Batumi
 1990: Sapekhburto K'lubi Batumi
 1994: Sapekhburto K'lubi Dinamo Batumi

Palmarès 
 Copa georgiana de futbol: 
 1997-98

 Supercopa georgiana de futbol: 
 1998

Referències

Enllaços externs 

  

Clubs de futbol georgians